Czekalla ist der Familienname von

 Barbara Czekalla (* 1951), deutsche Volleyballspielerin
 Kurt Czekalla (1930–2002), deutscher Sportschütze
 Mareen Czekalla (* 1950), US-amerikanische Managerin
 Sven Czekalla (* 1983), deutscher Volkswirt und Politiker (CDU)